Ристо Уолеви Бьёрлин (; р. 9 декабря 1944) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.

Биография 
Ристо Бьёрлин родился в 1944 году в Вааса. В 1964 году принял участие в Олимпийских играх в Токио, но стал лишь 11-м. В 1968 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы, а на Олимпийских играх в Мехико стал 8-м. В 1969 году стал чемпионом Европы. В 1972 году завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене. В 1974 году стал обладателем серебряной медали чемпионата Европы.

Ссылки 
 
 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы Финляндии